Dignitas steht für:

 lateinisch Würde
 Dignitas (Verein), Schweizer Verein für Freitodbegleitung
 Dignitas Humana Award, US-amerikanischer Menschenrechtspreis
 Team Dignitas, internationaler E-Sport-Clan

Siehe auch:
 Dignität